Trollen steht für:
 Trollen (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Als Verb bedeutet trollen
 sich wie ein Troll verhalten (Internet-Slang), siehe Troll (Netzkultur)
 sich trollen: langsam und beschämt weggehen

Siehe auch:
 Troll